Quatre navires de lUS Navy on porté le nom dUSS South Dakota d'après l'État du Dakota du Sud :

 l', un croiseur cuirassé de  qui participe à la Première Guerre mondiale ;
 l' aurait dû être le navire de tête de sa classe mais sa construction est annulée avant son lancement ;
 l', le navire de tête de la classe de cuirassés du même nom. Il participe à la Seconde Guerre mondiale ;
 l', un sous-marin de la  en service depuis 2019.

Voir aussi 
 

South Dakota